Belas-artes
 Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro
 Real Academia de Belas-Artes de São Fernando em Madrid
 Academia de Belas Artes de Florença
 Academia de Belas Artes de Munique
 Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa ou Academia de Belas Artes de Lisboa
 Escola Superior de Belas-Artes do Porto ou Academia de Belas Artes do Porto

Desambiguações de organizações